Oria (Itália) — comuna da província de Brindisi
Língua oriá — do estado de Orissa, Índia
Alfabeto oriá — usado para escrever a língua oriá

Desambiguações de topônimos